QRF är en förkortning med flera olika betydelser:

 Ett namn på ett militärt eller polisiärt insatsförband, se Quick reaction force
 En förkortning använd i morse-signalering, se Q-förkortningar